Сидејлија има више значења:
 Сидејлија (Кентаки), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Кентаки
 Сидејлија (Колорадо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Сидејлија (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Сидејлија (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина